Сьерра-де-ла-Деманда:

 Сьерра-де-ла-Деманда — горный массив в Испании, часть системы Иберийских гор.
 Сьерра-де-ла-Деманда — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бургос в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.